Kenai – miasto na Alasce 
 Kenai – półwysep na Alasce
 Kenai Peninsula – okręg administracyjny na Alasce
 Park Narodowy Kenai Fjords – park narodowy na Alasce